Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Zagórze – kolonia wsi Trzydnik Mały w woj. lubelskim w pow. kraśnickim, w gminie Trzydnik Duży
 Kolonia Zagórze – kolonia wsi Zagórze w woj. podlaskim w pow. sokólskim, w gminie Korycin
 Kolonia Zagórze – przysiółek wsi Morskowo w woj. śląskim w pow. zawierciańskim, w gminie Włodowice